Москатов — русская фамилия. Известные носители:
 Москатов, Генрих Карлович (род. 1929) — учёный в области надёжности и безопасности систем управления летательными и подводными аппаратами, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Москатов, Пётр Георгиевич (1894—1969) — советский профсоюзный и государственный деятель.